Adee steht für:

 Alvey Augustus Adee (1842–1924), US-amerikanischer Regierungsbeamter
 George Adee (1874–1948), US-amerikanischer Footballspieler und Tennisfunktionär
 ein altes Fußmaß in Madras, siehe Ady (Einheit)